Årets kvinna kan syfta på:
 Årets kvinna (film) – en amerikansk film från 1942
 Årets kvinna (Finland) – en hederstitel utdelad sedan 1955 av Finlands yrkeskvinnors förbund
 Årets kvinna (Sverige) – en titel utdelad sedan 2008 av tidningen Expressen